Мештерой — покинутое село в Галанчожском районе Чеченской Республики.

География 
Расположено на левом берегу реки Бара, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших аулов: на севере аул — Узны, на северо-западе — аулы Гимрой, на юго-востоке — аул Геши, на северо-востоке — аул Бурты.

История 
Аул Мештерой был ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне